Konkurencja slopestyle'a mężczyzn w snowboardzie na Zimowej Uniwersjadzie 2013 została rozegrana 21 grudnia. Złotym medalistą został reprezentant Szwajcarii, Philippe Hänni. 

W konkurencji tej startował jeden reprezentant Polski, Piotr Gryzło, który został sklasyfikowany na 13. miejscu.

Wyniki

Bibliografia 
 
 

Snowboard na Zimowej Uniwersjadzie 2013